Ниже приведён список 150 самых распространённых фамилий в КНР с указанием примерного количества (в % соотношении) их носителей в различных частях Китая, отсортированный по данным шестой переписи населения 2010 года.

Примечания

См. также 
 Сто фамилий
 Список общерусских фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в США

Источники 
 Источник
 Top 20 surnames in China, 2014
 So Many People, So Few Surnames, 2007
 Китайские фамилии пересчитали и нанесли на карту, 2012, A study of surnames in china through isonymy, DOI: 10.1002/ajpa.22055

Фамилии
Население Китая